Бомбашки процес се може односити на:

 Бомбашки процес — судски процес одржан од 6. до 9. новембра 1928. године на коме је Јосип Броз Тито осуђен на пет година затвора.
 Бомбашки процес — телевизијски филм редитеља Бранка Иванде из 1978. године.